Pardosa debolinae est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Lycosidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique du Bengale-Occidental en Inde. Elle se rencontre dans les Sundarbans.

Description 
La femelle holotype mesure .

Étymologie 
Cette espèce est nommée en l'honneur de Debolina, fille de Subhas C. Majumder.

Publication originale 
 Majumder, 2004 : Studies on spider fauna of coastal region of India: description of two new species of Pardosa Koch (Araneae: Lycosidae) from the coastal region of Sundarbans, West Bengal (Part-1). Records of the Zoological Survey of India, occasional paper, ,  (texte intégral).

Liens externes

Notes et références 

Lycosidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique du Bengale-Occidental